ММТС — аббревиатура, которая может означать:
 Московская монорельсовая транспортная система;
 ММТС-9 (ул. Бутлерова, д. 7) — одна из крупнейших технологических площадок взаимодействия российских и международных операторов связи в Москвы, находится в здании Московской международной телефонной станции № 9;
 ММТС-10 (ул. Сущевский вал, д. 26) — одна из технологических площадок Ростелеком, располагается в здании Московской международной телефонной станции № 10.

См. также 
 МГТС

Примечания